Graham Greene peut faire référence à :

Patronyme 
 Graham Greene (1904-1991), un écrivain britannique ;
 Graham Greene (1952-), un acteur canadien.

Musique 
 Graham Greene est le titre d'une chanson de John Cale, de l'album Paris 1919

Peinture 
 Graham Greene est le nom donné à une peinture de